«Doble vida» puede referirse a:

Obras 
 Doble vida (1988), álbum de Soda Stereo.
 Doble vida (A Double Life) (1947), película de George Cukor.
 Doble vida (Permanent Midnight) (1998), película de David Veloz.
 Doble vida (2005), telenovela argentina - producida por Endemol para América 2.